Miejscowości w USA:
 Lagro – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Wabash
Gminy w USA:
 Lagro (ang. Lagro Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wabash